Константи́н Константи́нович Зельи́н (13 (25) марта 1892 года, Москва, Российская империя — 3 марта 1983, Москва, СССР) — советский историк античности, специалист по Древней Греции, в особенности по эллинизму, а также в области экономической структуры и социально-политической истории древнего мира. Доктор исторических наук (1963). С 1938 года в Ин-те ис­то­рии АН СССР.
Один из редакторов журнала «Вестник древней истории». 

Известен работами по истории архаической Греции и эллинистического Египта.

Биография 

Первоначально получил образование в Московской консерватории, считался подающим надежды пианистом.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1916); ученик академиков Р. Ю. Виппера, А. В. Никитского, М. М. Покровского, а также профессора Н. И. Новосадского. Был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. С 1918 года преподавал русский язык и историю в школах, вёл музыкальные занятия в детских садах и др. В 1921—1925 годах преподавал русский язык на рабфаке им. Артема Московской горной академии. Учился в аспирантуре РАНИОН (1926—1929), где занимался в семинарах В. П. Волгина и И. Д. Удальцова. (В 1940 также окончит двухгодичный курс Марксо-Ленинского университета при МГУ.)

Затем преподавал в Институте красной профессуры. В 1932—1937 годах старший научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). В 1934—1955 годах — доцент кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ (и. о. проф. ка­фед­ры древ­ней ис­то­рии), в 1940 году защитил кандидатскую диссертацию «Очерки по истории Птолемеевского Египта», кандидат исторических наук. Исполнял обязанности заведующего кафедрой истории Древнего мира МГУ в эвакуации в Ашхабаде (1941—1942). Читал лекции по истории Древнего Востока и Древней Греции. По совместительству также работал в МПИ им. К. Либкнехта (1935—1938) и МГПИ (1944—1946). 

С 1938 по 1941 и с 1950 по 1968 год был старшим научным сотрудником Института истории АН СССР, с 1968 года — в Институте всеобщей истории; после выхода на пенсию в 1973 году — научный сотрудник-консультант.

С 1960 года член редколлегии, в 1966 году стал заместителем главного редактора журнала «Вестник древней истории» С. Л. Утченко.

Был женат; единственный сын умер от ран, полученных на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Научная деятельность 
Исследовал проблемы ранней греческой философии, социальной истории Аттики архаической эпохи, эллинизма, характер социально-экономических отношений и роль внеэкономического принуждения в античном обществе. К. К. Зельин рассматривал эллинизм как конкретно-историческое явление, подчёркивая, что его не следует возводить в социологическую категорию этапа развития рабовладельческого общества. В социальных конфликтах ранней Аттики он видел не только противостояние аристократии и демоса, но и соперничество локальных элит. При изучении истории эллинизма, особенно Египта, Зельин выделил многообразие форм зависимости, которые не могут быть сводимы только к чистому рабству. По замечанию А.А. Формозова: "...Московский египтолог К.К. Зельин, опубликовавший рецензию на учебник Струве, содержащую серьезные замечания, потерял возможность работать по избранной специальности и вынужден был заняться античностью".

Историк науки С. Б. Крих отмечал, что Зельин критически относился к «перекосам» методологии советской науки об античности уже в период её складывания в 30-е гг.

Как отмечает Сергей Карпюк (2022), в научном сообществе жизнь Зельина воспринимается как образец служения науке, а его труды до сих пор не утратили научную значимость.

Скворцов Артём Михайлович указывает Зельина в числе «мэтров антиковедения». Игорь Е. Суриков высказывался, что "...взгляды гениального (не побоимся этого слова) ученого К.К. Зельина и поныне актуальны и еще долго (возможно, всегда) будут учитываться самым серьезным образом".

Публикации 
 Исследования по истории земельных отношений в эллинистическом Египте II-I вв. до нашей эры, Москва, 1960;
 Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до нашей эры, Москва, 1964;
 Новые публикации папирусов по истории Египта и Сирии с конца III до начала VIII в. до н. э., ВДИ, №4, стр.103–130;
 Формы зависимости в Восточном Средиземноморье в эллинистический период, Москва, 1969 (совместно с М. К. Трофимовой).

Статьи

 Основные черты эллинизма // Вестник древней истории. 1953. № 4;
 Некоторые основные проблемы истории эллинизма // Советская археология. 1955. № 4.

Литература 
 
 
 К 70-летию К. К. Зельина // Вестник древней истории. 1962. № 2;
 К. К. Зельин [некролог] // Вестник древней истории. 1983. № 4;
 Павловская А. И. К. К. Зельин (1892—1983): к столетию со дня рождения // Вестник древней истории. 1992. № 2;
 Павловская А. И. К. К. Зельин // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2: Всеобщая история / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М.; Иерусалим, 2000.
 Карпюк С. Г. К. К. Зельин и Афины: неопубликованные «Замечания по поводу письма Дж. Томсона в редакцию ВДИ» // Вестник древней истории. 2014. № 4. С. 130—139.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»

Эллинисты
Специалисты по эллинизму
Антиковеды СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета